Qianjiang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianjiang Shi, härad, Hubei, 
 Qianjiang Qu, härad, Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar